Austria:
 Teufenbach-Katsch – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Murau

Inne:
 Teufenbach – pałac

Zobacz też:
 Teuffenbach